Диа́на:
 Диана — римская богиня охоты, луны, красоты и природы.

Персоналии 
 Диана — женское имя. Носители, известные по личному имени:
 Спенсер, Диана, герцогиня Бедфорд (1710—1735) — герцогиня Бедфорд, дальний предок Дианы, принцессы Уэльской.
 Диана, принцесса Уэльская (1961—1997) — принцесса Уэльская, первая жена наследника британского престола принца Чарльза.
 Диана де Пуатье (1499 или 1500—1566) — фаворитка французского короля Генриха II.
 Диана де Шательро (1538—1619) — внебрачная дочь французского короля Генриха II.
 Диана ди Кордона (1499 — после 1550) — любовница короля Речи Посполитой Сигизмунда II Августа, а впоследствии — итальянского герцога Чезаре I
 Диана — псевдоним певицы Ирины Нельсон, солистки группы Reflex.
 Диана ван Гирсберген — оперная и рок-певица (драматическое сопрано), вокалистка групп Ex Libris и Xandria из Нидерландов.
  (1923—2015) — первая жена актера Кирка Дугласа и мать актера Майкла Дугласа.
 Баумринд, Диана (род. 1927) — американский психолог.
 Гурцкая, Диана Гудаевна (род. 1978) — российская эстрадная певица и общественный деятель.
 Арбенина, Диана Сергеевна (род. 1974) — музыкант, лидер рок-группы «Ночные снайперы».

Фамилия 
 Диана, Аймо (род. 1978) — итальянский футболист, выступавший на позиции защитника.
 Диана, Габриэль (род. 1942) — итальянско-французский скульптор и художник.
 Диана, Пьетро — католический церковный деятель XII века.

Техника 
 «Диана» — парусный фрегат Российского императорского флота (1833—1850).
 «Диана» (крейсер) — бронепалубный крейсер Российского императорского флота (1897—1917), однотипный «Авроре».
 «Диана» — 52-пушечный фрегат Российского императорского флота (1852—1855).
 «Диана» (шлюп)
 «Диана» — название фуникулёра в Карловых Варах.
 «Diana» — плёночный фотоаппарат, выпускавшийся в Гонконге в 1960-е — 1970-е гг. и наше время.
 DIANA Mayer & Grammelspacher — марка пневматического оружия.

В искусстве 
 Диана Версальская — шедевр античной скульптуры, датируемый I или II вв. до н. э.
 «Диана и Актеон» — картина венецианского художника Тициана (1556—1559).
 «Диана и Каллисто» — картина Тициана (1556—1559; второй вариант картины ок. 1566 года).
 «Диана и Каллисто» — картина итальянского художника Гаэтано Гандольфи (после 1787).
 «Диана: История любви» — биографическая драма режиссёра Оливера Хиршбигеля 2013 года.

Другое 
 Диана (футбольный клуб) — российский футбольный клуб из Волжска, основанный в 1993 году.
 Диана (женский футбольный клуб) — российский футбольный клуб из Москвы.
 (78) Диана — астероид в Солнечной системе.
 Диана — кратер на видимой стороне Луны.
 Диана (культура) — археологическая культура на Сицилии и Мальте эпохи неолита.
  — обезьяна из семейства мартышковых.
  — район Мадагаскара.